Oštrelj (Bosanski Petrovac, BiH)
 Oštrelj (prijevoj)
 Oštrelj (Bor, Srbija)